Глебовщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Глебовщина — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Глебовщина — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Глебовщина — деревня в Демянском районе Новгородской области.